Тайт:

 Тайт — буква эфиопского алфавита геэз.
 Тайт, Сесилия (род. 1962) — перуанская волейболистка и политический деятель.

См. также 
 Тайт-энд — позиция игрока в американском футболе; располагаются рядом c оффенсив тэклом с любой стороны линии нападения.